Voici la liste des planètes mineures numérotées de 443001 à 444000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 443001 à 444000

443001-443100

443101-443200

443201-443300

443301-443400

443401-443500

443501-443600

443601-443700

443701-443800

443801-443900

443901-444000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000